Niederschlagung steht für:
 Niederschlagung (öffentlich-rechtliche vollstreckbare Forderung), Abstandnahme von weiterer Beitreibung nach erfolgloser Vollstreckung
 Niederschlagung (Politik), gewaltsame Unterdrückung von Volksaufständen oder Demonstrationen durch den Träger politischer oder militärischer Macht